Juniorski prvaci Hrvatske u nogometu za sezonu 2015./16. su bili nogometaši Dinama iz Zagreba. Nakon sezone stanke, ponovno je uvedena nacionalna liga za juniore.

Prva liga

Drugi rang

Završnica prvenstva nogometnih središta 
Igrano u Sesvetama od 17. do 21. lipnja 2016.

 Izvori: 
 sportalo.hr 
 Hrvatski nogometni savez

Izvori 
 prvahnl.hr, 1. HNL za juniore 2015./16., pristupljeno 3. lipnja 2016.
 scoresway.com, 1. HNL za juniore 2015./16., pristupljeno 3. lipnja 2016.
  

2015-16
j-p